Петубастіс III (21 листопада 121 — 14 лютого 76) — релігійний та державний діяч часів династії Птолемеїв, верховний жрець Птаха в Мемфісі за володарювання царів Птолемея IX, Птолемея X.

Життєпис 
Походив зі жрецької династії Аменгора I. Син Пшеренптаха II, верховного жерця Птаха, та Береніки (можливо дочки царя Птолемея VIII). Народився у 121 році. Завдяки впливу своєї родини та підтримки царів з династії Птолемеїв здійснив гарну кар'єру.

У 103 році до н. е. після смерті батька стає верховним жерцем Птаха. Також обіймав посади жерця Маат, Осіріса та Гора, Арсіної Філадельфи. Протягом тривалого часу послідовно обіймав жрецькі посади писаря в Серапіумі, Апіса, храмів Атума і Анубіса.

Окрім того увійшов до найближнього кола царів: був писаре скарбниці, царським писарем, писарем наказів і записів, писарем міста Олександрія, який збирає золото і отримує срібло.

Помер у 76 році до н. е. На посаді йому спадкував син Пшеренптах III.

Родина 
До 90 року до н. е. оженився на представниці впливового жрецького роду, доньці Горемхотепа, від якої мав сина Пшеренптаха III і доньку.

Джерела 
 Pedubast III

Верховні жерці Птаха
Писарі Стародавнього Єгипту